grondtoon (natuurkunde), laagste toon voortgebracht door een trillingsbron, bijvoorbeeld een muziekinstrument, stem of bromvlieg
grondtoon (muziekleer), eerste toon van een toonladder of hoofdtoon van een akkoord
Tonica (muziek), grondtoon, hoofdakkoord of hoofdtoonsoort van een muziekstuk